Bugia d'encesa, dispositiu d'encesa de motors
 Bugia (Algèria), ciutat al nord d'Algèria
 Bugia o espelma, font d'il·luminació format per un ble envoltat per una barra de combustible sòlid, normalment cera
 Bugia (unitat de mesura), unitat de mesura actualment en desús

 Província de Bugia
 Presa de Bugia